Watertoren (Rotterdam De Esch) (1873), de "oude" watertoren aan de Watertorenweg in Kralingen, tegenwoordig in gebruik als kantoorpand
 Watertoren (Europoort) (1971), een kleine watertoren aan de d'Arcyweg in Europoort
 Watertoren (Rotterdam Delfshaven) (Schiemond), de in 1968 afgebroken watertoren in aan de Ruigeplaat in Delfshaven
 Watertoren (Rotterdam Mallegat) (1916), in het Mallegatpark in Rotterdam-Feijenoord
 Watertoren (Rotterdam IJsselmonde), een in 1978 afgebroken watertoren in IJsselmonde